Jerzy Sulima-Kamiński (oficer)
 Jerzy Sulima-Kamiński (pisarz)